Blaník – szczyt w Czechach
 Blaník – szósty poemat muzyczny z cyklu Má vlast Smetany
 Leszek Blanik – polski olimpijczyk, gimnastyk sportowy
 Skok blanik – figura w skoku przez konia
 (7498) Blaník – planetoida z pasa głównego asteroid
 L-13 Blaník – czechosłowacki szybowiec